Перу Николая Некрасова принадлежит множество стихотворений и поэм, а также ряд романов, повестей и драматических произведений.

Поэмы 
 Горе старого Наума
 Дедушка
 Кабинет восковых фигур
 Кому на Руси жить хорошо
 Коробейники
 Крестьянские дети
 Мороз, Красный Нос (поэма, посвящённая поэтом своей сестре Анне)
 На Волге
 Недавнее время
 O погоде (Уличные впечатления)
 Русские женщины
 Рыцарь на час
 Современники
 Саша
 Суд
 Тишина

Элегии и Думы

Сказки 
 Баба-Яга, Костяная Нога

Стихи

Романы, повести, рассказы 
 Мёртвое озеро (роман)
 Три страны света (роман)
 «В тот же день часов в одиннадцать утра…»
 Без вести пропавший пиита
 В Сардинии
 Двадцать пять рублей
 Жизнь Александры Ивановны
 Жизнь и похождения Тихона Тростникова
 Капитан Кук
 Карета. Предсмертные записки дурака
 Макар Осипович Случайный
 Необыкновенный завтрак. Эпизод из жизни сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа
 Несчастливец в любви, или Чудные любовные похождения русского Грациозо
 Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко.
 Опытная женщина
 Очерки литературной жизни
 Певица
 Петербургские углы. (Из записок одного молодого человека)
 Повесть о бедном Климе
 Помещик двадцати трех душ. Записки молодого человека
 Психологическая задача. Давняя быль
 Ростовщик
 Сургучов
 Тонкий человек, его приключения и наблюдения

Пьесы 
 Актёр
 Великодушный поступок
 Забракованные
 Медвежья охота
 Петербургский ростовщик
 Утро в редакции
 Федя и Володя
 Феоклист Онуфрич Боб, или муж не в своей тарелке
 Юность Ломоносова
 Осенняя скука

Основные издания сочинений Николая Алексеевича Некрасова 
 Стихотворения. СПб., 1856.
 Стихотворения, т. I—IV. СПб., 1879.
 Стихотворения Н. А. Некрасова: Полное собрание в одном т.: 1842—1877. — Санкт-Петербург: тип. М. Стасюлевича, 1881. — XX, 446 с.
 Полное собрание сочинений и писем / Н. А. Некрасов ; Под общ. ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И. Чуковского. - Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1948-1953. - 12 т.   
 Собрание стихотворений, «Библиотека поэта». Большая серия, т. I—III. Л.,1967.
 Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Художественные произведения. Тома 1—10. Критика. Публицистика. Письма. Т. 11—15 / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); ред. коллегия: В. Г. Базанов, А. И. Груздев, Н. В. Осьмаков, Ф. Я. Прийма (зам. гл. ред.), А. А. Сурков, М. В. Храпченко (гл. ред.) — Л., СПб.: Наука, 1981—2000.
 Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе: [к 190-летию со дня рождения Н. А. Некрасова] / Николай Некрасов. — Москва: Альфа-Книга, 2011. — 1117 с. — (Полное собрание в одном томе). — ISBN 978-5-9922-1036-1
 Переписка Н. А. Некрасова в двух томах. М., 1987.
 Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971.
 Некрасовский сборник, т. I—IX. М. — Л., 1951—1988.
 Некрасов в русской критике. М., 1944.
 Ашукин Н. С. Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. М. — Л.,1935.
 Сочинения. Гос. изд-во «Художественная литература». Л., 1937.
 Избранные сочинения. ОГИЗ Государственное издательство художественной литературы. М., 1940.
 Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. т. 1—3. М. —Л., 1947—1952.
 Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. 4-е изд. М., 1962.
 Груздев А. И. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — М.; Л.: Худож. лит., 1966. — 116 с.
 Розанова Л. А. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Комментарий. — Л.: Просвещение, 1970. — 320 с.
 Гин М. От факта к образу и сюжету. О поэзии Н. А. Некрасова. — Москва: Советский писатель, 1971. — 301 с .Жданов В. Некрасов. — М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1971. — 118 с. — (Серия: «Жизнь замечательных людей». Вып. 18 [506]).
 Бухштаб Б. Некрасов. Л., 1989.

Примечания 

Некрасов Николай
Николай Некрасов